Ершовский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области России. Входит в состав Новоершовского сельского поселения.

История 
Основан в XIX веке. Назван в память об офицере русской армии, губернаторе и наказном атамане Оренбургского казачьего войска Владимире Ивановиче Ершове.

География 
Расположено на юго-западе области, у впадении реки Малая Караганка в Большую, в 330 км на юго-запад от областного центра Челябинска и в 30 км от села Кизильское.

Две улицы: ул. Уральная и ул. Центральная.
 Географическое положение
Расстояние до:

Расстояние до районного центра: Кизильское: 31 км.

Расстояние до областного центра: Челябинск: 334 км.

 Ближайшие населенные пункты
Новоершовский 4 км, Богдановское 8 км, Мусин 11 км, Каменка 12 км, Ерлыгас 13 км, Грязнушинский 13 км, Ждановский 14 км, Кульма 16 км, Соколки 17 км, Урал 17 км, Березовка 18 км, Коминтерн 20 км, Новопотоцкое 21 км, Михайловка 21 км, Смородинка 22 км, Новый Кондуровский 22 км, Чека 22 км Брединский район Измайловский 22 км, Покровка, Баймакский район, Республика Башкортостан 22 км, Верхняя Сосновка 23 км, Симбирка

Население

Ссылки 
 Ершовский на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Кизильского района